Гран-при Бразилии 1974 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1974 года. Автогонки прошли 27 января 1974 года на трассе Интерлагос.

Эмерсон Фиттипальди завоевал поул-позицию, следом за ним расположились Карлос Ройтеман и Ники Лауда. На старте Ройтеман обошёл бразильца и захватил лидерство, но уже на четвёртом круге его обошёл стартовавший четвёртым Ронни Петерсон. Ники Лауда сошёл на втором круге из-за проблем с двигателем. Из-за повышенного износа шин Ройтеман вскоре откатился в середину пелотона, в то время как на 16 круге вперёд вышел Эмерсон Фиттипальди, а Петерсон вскоре проколол колесо и был вынужден заезжать на незапланированный пит-стоп. Фиттипальди лидировал всю оставшуюся часть дистанции и довёл гонку до победы. Из-за дождя гонка была сокращена на восемь кругов.

Гонка 

|}

Круги лидирования:
 1-3 Карлос Ройтеман
 4-15 Ронни Петерсон
 16-32 Эмерсон Фиттипальди

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии